Saint Johns, Saint John’s, St. Johns oder St. John’s ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Parish of Saint John (Antigua und Barbuda) (auch St. John’s Parish), Verwaltungsbezirk auf Antigua
 St. Johns County, Verwaltungseinheit in Florida, Vereinigte Staaten
 St. Johns (Manitoba), Wahlbezirk in der Provinz Manitoba, Kanada

Orte:
 Saint John’s (Antigua und Barbuda)
 St. John’s (Neufundland), Kanada
 St. Johns (Arizona) im Apache County, Vereinigte Staaten
 St. Johns (Michigan) im Clinton County, Vereinigte Staaten
 St. John’s (Isle of Man), Großbritannien
 St. Johns (Saba), Ort auf Saba, Karibische Niederlande
 St. John’s (South Yorkshire)
 St. Johns (Illinois)
 St. Johns (Pennsylvania)
 St John’s, Stadtteil von London Borough of Lewisham

sowie:
 Saint Johns Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 St. Johns River, Fluss in Florida, Vereinigte Staaten
 St John’s Beck, Fluss in Cumbria, England
 St John’s Cottage, Villa in Maybole, Schottland
 Fort St. Johns, britische Befestigung in Québec, Kanada

St. Johns ist der Familienname folgender Personen:
 Adela Rogers St. Johns (1894–1988), US-amerikanische Journalistin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Edwin St. John (1878–1961), britischer Maler

Siehe auch:
 St. Johns Township, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 St. John’s University, Universitäten
 St John’s College, Colleges
 St. John (Saint John)